Иланджа () — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1727 жителей (по переписи населения 1991 года — 2023 жителя).

Демография 
В селе Иланджа, по переписи 2002 года проживали 1414 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,1 лет (42,2 года у мужчин и 46,0 лет у женщин). В селе есть 617 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,80.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

|}

Примечания

Ссылки 
 информация - fallingrain.com

Населённые пункты Воеводины